FTP eller ftp kan syfta på:

 FTP – ett filöverföringsprotokoll som möjliggör överföring av filer mellan datorer på Internet, se File Transfer Protocol
 FTP – en profil File Transfer Profile i Bluetooths protokollstack för överföring av filer och mappar/kataloger mellan Bluetooth-enheter, se Bluetooth
 FTP – en skärmad partvinnad kabel Foiled Twisted Pair, se ScTP
 Full Tilt Poker – en onlinesajt för pokerspel

 FTP – Fuck The Police - slanguttryck från USA som förekommer i rap-låtar
 FTP – Fuck tha Police - topplistelåt från 1988 av hiphop-gruppen N.W.A.

Referenser